Palazzo Vitelli alla Cannoniera, edificio storico di Città di Castello
Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, edificio storico di Città di Castello
Museo nazionale di palazzo Reale, a Pisa